

Događaji 
 Ova je godina kalendarska gornja granica za operacijske sustave Microsoft Windows XP, Windows Vistu i Windowse 7.

Izvori